Trois communes du sud-ouest de la France portent ce nom :
 Saint-Trojan (Charente), ancienne commune
 Saint-Trojan (Gironde)
 Saint-Trojan-les-Bains, en Charente-Maritime

Elles tirent leur nom de l'ancien évêque Trojan de Saintes.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France